

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa 
 Stara Wieś Pierwsza – wieś w woj. lubelskim w pow. lubelskim, w gminie Bychawa
 Stara Wieś Pierwsza – część wsi Sędek w woj. świętokrzyskim w pow. kieleckim, w gminie Łagów

Zobacz też 
 Stara Wieś, Stara Wieś Druga, Stara Wieś Trzecia